Misiones hat mehrere Bedeutungen:

 Provinz Misiones ist eine Provinz in Argentinien
 Departamento Misiones ist ein Departamento in Paraguay
 Misiones bolivarianas sind ein Sozialprogramm in Venezuela
 Misiones (E 11), Zerstörer der argentinischen Marine (Stapellauf 1937)
Siehe auch:
 Punta Misiones